Алексей Александрович Васильев (1810 или 1811 — 1879) — русский художник-портретист.

Биография 
Родился в дворянской семье; датой рождения указывается 1810 года и  года.

По некоторым данным, с 1828 по, приблизительно, 1832 год, являлся учеником А. Г. Венецианова. Окончил Императорскую академию художеств. В 1833 году получил звание свободного (неклассного) художника, в 1839 году был  утверждён «назначенным» в академики, а в 1845 году, за «портрет профессора ИАХ А. Е. Егорова», был избран в академики.

С 1852 года и вплоть до смерти преподавал в Рисовальной школе Общества поощрения художеств.

Скончался  года в Санкт-Петербурге и был похоронен на Смоленском православном кладбище, вместе с братьями Николаем (1803—1850) и Петром (1806—1868).

Творчество 
Писал портреты, напоминающие по стилистике работы Кипренского, которые отличались психологизмом и изяществом исполнения. Создал галерею портретов своей семьи: отца, брата (?; как минимум, два портрета) и сестры, в браке Аникеевой, один из которых изображает её молодой девушкой, а другой, написанный 30 лет спустя, почти старухой (сегодня оба портрета находятся в коллекции музея «Новый Иерусалим»). Создал также свой «Автопортрет с палитрой и кистями», который отличается легкостью и красотой исполнения. Писал также портреты других лиц, в основном, связанных с военно-морской службой (портреты адмирала С.С. Нахимова и супруги адмирала Н. П. Римского-Корсакова, П. И. Сухотиной).

Поскольку из примерно 10 известных работ художника, все 10 изображают его самого, членов его семьи или друзей, возникает предположение, что Васильев не был коммерчески ориентированным художником, и получал доходы в другой сфере.

Работы Васильева хранятся во всех четырёх ключевых российских государственных художественных музеях:  Государственном Эрмитаже, Государственном Русском музее, Государственном музее изобразительных искусств имени А. С. Пушкина и Государственной Третьяковской галерее.

Примечания

Литература 
 
 Словарь русских художников / Э. Г. Коновалов. — : Эксмо, 2012. — С. 100.

Ссылки 
 Русские художники. Васильев Алексей Александрович (1811—1879)

Художники России XIX века
Выпускники Императорской Академии художеств
Академики Императорской Академии художеств
Художники-портретисты Российской империи
Ученики Алексея Венецианова
Похороненные на Смоленском православном кладбище